Fischmeister ist der Familienname folgender Person:

 Hellmut Fischmeister (1927–2019), österreichischer Physiker/Chemiker

Fischmeister ist 

 der historische deutsche Name des Bezirks Vismeistri der estnischen Hauptstadt Tallinn

Siehe auch:

 Rozet & Fischmeister, Kammerjuweliere in Wien, Österreich